Sonpur ist:

ein Ort in Nepal, siehe Sonpur (Nepal)
ein Ort im indischen Bundesstaat Chhattisgarh, siehe Sonpur (Chhattisgarh)
ein Ort im indischen Bundesstaat Bihar, siehe Sonpur (Bihar)
ein ehemaliger indischer Fürstenstaat, Sonpur (Staat)